Се́верное () — посёлок городского типа, входит в Снежнянский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В посёлке находится исток реки под названием Глухая.

Соседние населённые пункты по странам света 
З: Пелагеевка

СЗ: Грабово

С: —

СВ: Андреевка (ниже по течению Глухой)

В: город Снежное

ЮВ: Мочалино, Суховское

ЮЗ, Ю: город Торез

История 
27 октября 1938 года Северное получило статус посёлка городского типа.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 11314 человек.

Общая информация 
Почтовые индексы — 86583, 86584. Телефонный код — 6256. Код КОАТУУ — 1414448000.

Местный совет 
86595, Донецкая обл., Снежнянский горсовет, пгт. Северное, ул. Минская, 30.

Примечания

Ссылки 
 Северное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Снежнянского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области